Ова табела садржи фудбалске клубове из Србије који су учествовали у европским такмичењима под окриљем УЕФА по сезонама од распада бивше државе Југославије.

Клубови су играли по сезонама:
 од 1995/96. првенство СР Југославије
 од 2003/04. првенство Србије и Црне Горе
 од 2007/08. првенство Србије

Учесници 
 Кликом на име клуба добиће се веза ка такмичењу у наведеној сезони на википедији на српском језику. 
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #D7E5EF;font-size:90%;"
|-bgcolor="#D7E5EF"
! Сезоне || Лига шампиона || Куп победника купова || УЕФА куп || Интертото куп
|-
|1995/96. ||  || Обилић   || Црвена звезда || БечејБудућност Подгорица  
|- bgcolor="#F0F5F9"
|1996/97. || || Црвена звезда  || БечејВојводина  Партизан || ЗемунЧукарички 
|- 
|1997/98. || Партизан ||  Црвена звезда  || Војводина || Хајдук КулаЧукаричкиПролетер Зрењанин  
|- bgcolor="#F0F5F9"
|1998/99. || Обилић -> ||  Партизан || Обилић  Црвена звезда || Војводина  
|- 
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #D7E5EF;font-size:90%;"
|-bgcolor="#D7E5EF"
! Сезоне || Лига шампиона || УЕФА куп || УЕФА куп || Интертото куп
|-
|1999/00. || Партизан -> || Партизан  Војводина || Црвена звезда ||  
|- bgcolor="#F0F5F9" 
|2000/01. || Црвена звезда ->  ||  Црвена звезда  Партизан || Напредак Крушевац || Обилић  
|- 
|2001/02. ||  Црвена звезда ->  || Црвена звезда   Партизан  || Обилић ||  Сартид
|- bgcolor="#F0F5F9"
|2002/03. || Партизан ->  || Партизан  Црвена звезда  || Сартид ||  Обилић
|- 
|2003/04. || Партизан || Црвена звезда || Сартид ||ОФК Београд Сутјеска   
|- bgcolor="#F0F5F9"
|2004/05. || Црвена звезда -> || ПартизанЦрвена звезда || Железник  Будућност Банатски Двор || ОФК БеоградСмедерево   
|- 
| 2005/06. ||  Партизан -> || Црвена звездаПартизан  || ОФК Београд   Зета  || Будућност Подгорица Смедерево   
|- bgcolor="#F0F5F9"
| 2006/07. || Црвена звезда -> || ПартизанЦрвена звезда || ОФК Београд  Хајдук Кула || Зета
|-
| 2007/08. || Црвена звезда -> || ПартизанЦрвена звезда  || Бежанија  Војводина  || Хајдук Кула
|- bgcolor="#F0F5F9"
| 2008/09. || Партизан -> || Црвена звездаПартизан || Борац Чачак   Војводина  || ОФК Београд
|- 

 Учесници из Црне Горе: Будућност Подгорица, Сутјеска и Зета